OŠK Láb (celým názvem: Obecný športový klub Láb) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Láb. Založen byl v roce 1929 pod názvem ŠK Láb. Od sezóny 2017/18 působí v páté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu ŠK Láb.

S fotbalem zde začínal mj. Róbert Kafka.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1929 – ŠK Láb (Športový klub Láb)
 1932 – ŠK Tatran Láb (Športový klub Tatran Láb)
 1934 – zánik
 1941 – obnovena činnost pod názvem ŠK Tatran Láb (Športový klub Tatran Láb)
 1945 – TJ Sokol Láb (Telovýchovná jednota Sokol Láb)
 1960 – TJ Družstevník Láb (Telovýchovná jednota Družstevník Láb)
 1991 – ŠK Láb (Športový klub Láb)
 2016 – OŠK Láb (Obecný športový klub Láb)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1981–1983: I. trieda 
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1985–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1987–1990: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1990–1991: I. B trieda  – sk. Jih
 1997–1999: 5. liga 
 1999–2003: 4. liga  – sk. B
 2003–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2016–2017: 6. liga 
 2017–: 5. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, futbalnet.sk 
 Profil klubu (ŠK Láb), futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1926